Milik (Polen), een plaats in het Poolse district Nowosądecki, woiwodschap Klein-Polen
 Arkadiusz Milik, een Pools voetballer